Dorfkirche Sieversdorf steht für:

 Dorfkirche Sieversdorf (Jacobsdorf) in Jacobsdorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Dorfkirche Sieversdorf (Sieversdorf-Hohenofen) in Sieversdorf-Hohenofen, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg